

Musica 
Those Were the Days – brano musicale scritto da Gene Raskin nel 1968, reinterpretato da vari artisti
Those Were the Days – album di Johnny Mathis del 1968
White Room/Those Were the Days – singolo dei Cream del 1968
Those Were the Days – album dei Cream del 1997
Those Were the Days – album di Dolly Parton del 2005
Those Were the Days – The Best of Leningrad Cowboys – album raccolta dei Leningrad Cowboys
Those Were the Days – singolo di Lady Sovereign del 2007

Cinema 
Those Were the Days – film di Thomas Bentley del 1934
Those Were the Days! – film del 1940 con William Holden
Those Were the Days – cortometraggio di Aki Kaurismäki del 1992